Николай Садовников: Садовников, Николай Григорьевич (1927—2021) — начальник Главного управления торговли Министерства обороны СССР (1986—1991), генерал-лейтенант.
 Садовников, Николай Петрович (1900 — после 1991) —  советский хозяйственный, государственный и политический деятель.